Маркони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Маркони, Владислав (1848—1915) — польский архитектор, сын Генрика.
 Маркони, Генрик (1792—1863) — польский архитектор.
 Маркони, Гульельмо (1874—1937) — итальянский радиотехник, один из изобретателей радио.
 Маркони, Леандро (1834—1919) — польский архитектор, сын Генрика.
 Маркони, Леонард (1835—1899) — польский архитектор, племянник Генрика.
 Маркони, Рокко (1490—1529) — итальянский художник.
 Лана Маркони (1917—1990) — французская актриса.

Другие значения 
 
 Маркони — большой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.